El término capulín agarroto puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Ardisia compressa;
 El nombre común de la planta Eugenia capuli.